I risultati completi del motomondiale 2019 furono i seguenti:

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP

Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Classifica squadre

Moto2

Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

|-

|-

|-

|-

|}

Classifica squadre

Moto3

Iscritti 

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|}

Classifica squadre

MotoE

Iscritti 
Tutti i piloti sono dotati di motocicletta prodotta da Energica e pneumatici forniti da Michelin.

Classifica piloti

Collegamenti esterni 
 

 2019